Josephine oder Josephina steht für:

 Josephine (Vorname), weiblicher Vorname
 Joséphine (Film), französische Filmkomödie aus dem Jahr 2013 
 Zeche Josephine, Zeche im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen
 Josephine von Mechelen, Winterbirnensorte
 (303) Josephina, Asteroid des äußeren Asteroiden-Hauptgürtels
 Josephina (Straße), historische Straße in Kroatien
 Villa Josephine in Radebeul

Josephine oder Josefina ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Josefina, Stadtgemeinde auf Mindanao, Philippinen

in den Vereinigten Staaten:
 Josephine (Alabama)
 Josephine (Pennsylvania)
 Josephine (Texas)
 Josephine County, im Bundesstaat Oregon
Weiteres:
 Josephine Beach, Strand der Insel Heard